

Lokalizacje

Austria 
 Feldkirchen – powiat w kraju związkowym Karyntia
 Feldkirchen an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung
 Feldkirchen bei Graz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung
 Feldkirchen bei Mattighofen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am inn
 Feldkirchen in Kärnten – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen
 Feldkirchen (Kärnten) – stacja kolejowa w Feldkirchen in Kärnten

Niemcy 
 Feldkirchen – dzielnica Ingolstadt
 Feldkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium
 Feldkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Feldkirchen-Westerham – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Zobacz też 
 Feldenkirchen
 Feldkirch